Дибровский сельский совет () — входит в состав
Синельниковского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Диброва.

Населённые пункты совета 
 
 с. Диброва 
 с. Весёлое 
 с. Вороновка

Примечания